Леонтий Алмасханович Жгенти (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

Окончил Батумское техническое училище и курсы бухгалтерского учёта. Работал бухгалтером.

Вступив в члены РСДРП, примкнул к меньшевистской фракции. С конца 1900-х годов занимался политической работой в Баку. В 1910 году возглавил грузинский литературно-художественный кружок в Баку, издавал журнал «Цкаро».

Член Национального совета Грузии с 1917 года. 26 мая 1918 года подписал Декларацию независимости Грузии. Избран членом парламента Грузии, 12 марта 1919 года — членом Учредительного собрания Грузии, член военной и избирательной комиссий. Был специальным представителем правительства в Цхинвали.

Покинул Грузию после советизации в 1921 году и жил во Франции. Умер в доме престарелых в Абондани, похоронен на Левильском кладбище.

Литература 
ხვადაგიანი ი. «საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919» გვ. 338 — საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016 ISBN 978-9941-0-9318-0

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

ჟღენტი ლეონტი ალმასხანის ძე

Члены Учредительного собрания Грузии
Похороненные на Левильском кладбище